Ноя́брьские престу́пники:

 см. Легенда об ударе ножом в спину
 Ноябрьские преступники (роман)
 Ноябрьские преступники (фильм)